«Видовре»  — датский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. Клуб основан в 1925 году, домашние матчи проводит на стадионе «Видовре», вместимостью . Видовре является трёхкратным чемпионом Дании, в общей сложности в высшем дивизионе чемпионата Дании клуб провёл 19 сезонов. В настоящее время клуб выступает в зоне «Восток» второго дивизиона Дании, третьего по силе дивизионе страны.

Выступления в еврокубках 

1Р - первый раунд.
2Р - второй раунд.
1/8 - 1/8 финала.

Достижения 
Чемпионат Дании по футболу: 
Чемпион (3): 1966, 1973, 1981
Вице-чемпион (1): 1971
3-е место (1): 1970
Кубок Дании по футболу: 
Обладатель (1): 1980

Известные игроки 

 Ханс Аабех
 Хенрик Йенсен
 Микаэль Крон-Дели
 Микаэль Манич
 Миклош Мольнар
 Йорген Нильсен
 Пер Рёнтвед
 Марк Струдаль
 Стен Циглер
 Петер Шмейхель
 Оли Йоханнсен

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 

Футбольные клубы Дании